El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no es un parque natural. Es un espacio construido por la mano del hombre, por su paisaje kárstico, se dice que es una antigua explotación minera a cielo abierto.

En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno la vida se desarrolla en el ambiente más natural posible para los animales que habitan en este. Lo único que se les facilita a los animales es la alimentación, ya que es muy variada y pretende que cada cual tenga la mejor alimentación posible de acuerdo a los diferentes tipos de vida, el resto de las actividades las llevan a cabo con total libertad e instinto. Prácticamente todos los animales desencadenan peleas en época de celo por el control de las hembras y desde luego, salvo el instinto de supervivencia, el resto de sus sentidos son igual de salvajes que en su hábitat natural.

Estas instalaciones del Parque de la Naturaleza de Cabárceno están entre las mejor valoradas por las buenas condiciones de vida de los animales.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno está concebido con fines educativos, culturales, científicos y recreativos, habiéndose convertido en un lugar muy turístico y visitado en el norte de España.

Ubicación 
GPS entrada este-Lago El Acebo (abierta solo en temporada alta)

Latitud:43.358829| 43º 21' 31,8'' N

Longitud:-3.820082 | 3º 49' 12,3'' W

GPS entrada esteLatitud:43.358648 | 43º 21' 31'' N

Longitud:-3.822242 | 3º 49' 20'' W

GPS entrada norte (Obregón)Latitud:43.349587 | 43º 20' 59'' N

Longitud:-3.855702 | 3º 51' 21'' W

Instalaciones 
La mayoría de los zoológicos modernos mantienen a los animales encerrados en copias reducidas de sus hábitats naturales. Estos ambientes deben ser lo suficientemente grandes para el bienestar del animal.

El Parque de Naturaleza de Cabárceno tiene más de 20 km de carreteras que rodean el enorme recinto, llevando a los diferentes espacios ambientados. Se pueden observar mediante maravillosos desfiladeros, así como por sendas que llevan a distintos rincones. Existe también una zona de aparcamiento.

Recintos 
Este zoo tiene exactamente 34 recintos , que se pueden visitar con transporte excepto con autocaravanas, un medio para visitar este zoo que llama mucho la atención de los turistas son las dos diferentes líneas de teleféricos que llevan a distintos hábitats, separados por estaciones, pueden tener como unos 30 minutos de duración, dependiendo de la línea correspondiente.

Necesidades 
Aparte de los recintos, las instalaciones cuentan con lugares de necesidades básicas; así como aseos, cafetería, restaurante y tiendas de regalos

Referencias 

Cabárceno
Cabarceno
Arquitectura de España de 1989
Organizaciones fundadas en 1989
Arquitectura en Cantabria en el siglo XX
Minas de Cantabria